Tiedong betyder "öster om järnvägen"  och kan syfta på följande stadsdistrikt i Manchuriet i nordöstra Kina:

Tiedong, Anshan, ett stadsdistrikt i Anshan;
Tiedong, Siping, ett stadsdistrikt i Siping.

WP:Projekt Kina